Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1975 проходили с 14 по 25 октября 1975 года в Мехико, Мексика только среди мужских команд. В турнире приняло участие 7 команд.

Победителем турнира в 3-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1976. Квалификацию получала одна команда — в результате была квалифицирована сборная Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-6 места

Плей-офф

За 5-6 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1975
Панамериканские игры 1975
1975 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Мексике